

Miejscowości w Polsce 
 Długi Kąt – wieś w woj. lubelskim, w pow. biłgorajskim, w gminie Józefów
 Długi Kąt – wieś w woj. mazowieckim, w pow. ostrołęckim, w gminie Lelis
 Długi Kąt – wieś w woj. śląskim, w pow. kłobuckim, w gminie Wręczyca Wielka
 Długi Kąt – wieś w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. piskim, w gminie Biała Piska

Zobacz też 
 Długi Kąt-Osada